Nasu – cittadina giapponese della prefettura di Tochigi
 Distretto di Nasu – distretto della prefettura di Tochigi, in Giappone
 Clan Nasu – clan feudale giapponese
 Nasu Suketane – membro del Clan Nasu nel giappone feudale
 Nasu Takasuke – membro del Clan Nasu nel giappone feudale
 Nasu Suketane – membro del Clan Nasu nel giappone feudale
 Hiroyuki Nasu – regista e sceneggiatore giapponese
 Daisuke Nasu – calciatore giapponese
 Kinoko Nasu – scrittore, sceneggiatore e autore di videogiochi giapponese 
 11323 Nasu – asteroide della fascia principale